Netastoma är ett släkte av musslor. Netastoma ingår i familjen borrmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Borrmusslor
Netastoma